Сухое — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Сухое — деревня в Ивановском районе Брестской области.

Россия 
 Сухое — село в Беломорском районе Карелии.
 Сухое — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Сухое — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Сухое — село в Горьковском районе Омской области.
 Сухое — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Сухое — деревня в Бакчарском районе Томской области.

Украина 
 Сухое — село в Новопсковском районе Луганской области, упразднено в 2006 г.
 Сухое — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Сухое — село в Кобелякском районе Полтавской области.

Озёра 
 Сухое — озеро в Кемском районе Республики Карелия.
 Сухое — озеро в Валдайском сельском поселении Сегежского района Республики Карелия.
 Сухое — озеро в Ленинском районе Республики Крым.
Сухое — озеро в Мошенском районе Новгородской области.
Сухое — озеро в Оленегорском округе Мурманской области.

См. также 
 Сухобезводное
 Сухое горючее
 Сухое молоко
 Сухое обогащение
 Сухое Озеро